Di seguito una lista di asteroidi dal numero 606001 al 607000 con data di scoperta e scopritore.

607001-607100 

|-
| 607001 - ||  || 8 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607002 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607003 - ||  || 7 agosto 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 607004 - ||  || 15 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 607005 - ||  || 15 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607006 - ||  || 25 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 607007 - ||  || 29 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607008 - ||  || 8 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607009 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 607010 - ||  || 2 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607011 - ||  || 31 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607012 - ||  || 25 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607013 - ||  || 22 gennaio 1993 || Spacewatch
|-
| 607014 - ||  || 17 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607015 - ||  || 19 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 607016 - ||  || 6 aprile 1994 || Spacewatch
|-
| 607017 - ||  || 5 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 607018 - ||  || 28 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 607019 - ||  || 26 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 607020 - ||  || 28 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 607021 - ||  || 28 novembre 1994 || Spacewatch
|-
| 607022 - ||  || 1 dicembre 1994 || Spacewatch
|-
| 607023 - ||  || 1 febbraio 1995 || Spacewatch
|-
| 607024 - ||  || 1 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 607025 - ||  || 26 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 607026 - ||  || 29 giugno 1995 || Spacewatch
|-
| 607027 - ||  || 22 luglio 1995 || Spacewatch
|-
| 607028 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 607029 - ||  || 23 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 607030 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 607031 - ||  || 30 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 607032 - ||  || 24 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 607033 - ||  || 17 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 607034 - ||  || 21 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 607035 - ||  || 24 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 607036 - ||  || 24 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 607037 - ||  || 17 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 607038 - ||  || 21 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 607039 - ||  || 21 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 607040 - ||  || 24 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 607041 - ||  || 24 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 607042 - ||  || 20 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 607043 - ||  || 13 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 607044 - ||  || 21 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 607045 - ||  || 15 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 607046 - ||  || 21 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 607047 - ||  || 11 marzo 1996 || Spacewatch
|-
| 607048 - ||  || 17 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 607049 - ||  || 12 aprile 1996 || Spacewatch
|-
| 607050 - ||  || 15 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 607051 - ||  || 8 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 607052 - ||  || 1 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 607053 - ||  || 4 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 607054 - ||  || 3 gennaio 2014 || Spacewatch
|-
| 607055 - ||  || 31 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 607056 - ||  || 3 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 607057 - ||  || 7 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 607058 - ||  || 4 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 607059 - ||  || 4 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 607060 - ||  || 5 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 607061 - ||  || 2 luglio 1997 || Spacewatch
|-
| 607062 - ||  || 26 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607063 - ||  || 23 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 607064 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 607065 - ||  || 29 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 607066 - ||  || 29 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 607067 - ||  || 30 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 607068 - ||  || 28 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 607069 - ||  || 28 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 607070 - ||  || 17 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 607071 - ||  || 1 ottobre 1997 || Shanks, R., Veillet, C.
|-
| 607072 - ||  || 3 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 607073 - ||  || 2 ottobre 1997 || Shanks, R.. Veillet, C.
|-
| 607074 - ||  || 2 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 607075 - ||  || 21 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 607076 - ||  || 26 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 607077 - ||  || 26 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 607078 - ||  || 29 gennaio 1998 || Spacewatch
|-
| 607079 - ||  || 21 febbraio 1998 || Spacewatch
|-
| 607080 - ||  || 13 marzo 2010 || Ferrando, R., Ferrando, M.
|-
| 607081 - ||  || 22 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607082 - ||  || 20 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 607083 - ||  || 19 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 607084 - ||  || 18 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 607085 - ||  || 16 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 607086 - ||  || 18 luglio 1998 || Bickel, W.
|-
| 607087 - ||  || 8 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 607088 - ||  || 31 agosto 1998 || Spacewatch
|-
| 607089 - ||  || 29 settembre 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 607090 - ||  || 14 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 607091 - ||  || 17 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 607092 - ||  || 23 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 607093 - ||  || 20 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 607094 - ||  || 24 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 607095 - ||  || 28 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 607096 - ||  || 15 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607097 - ||  || 18 luglio 2001 || Spacewatch
|-
| 607098 - ||  || 27 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 607099 - ||  || 13 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607100 - ||  || 31 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|}

607101-607200 

|-
| 607101 - ||  || 11 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 607102 - ||  || 16 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607103 - ||  || 4 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 607104 - ||  || 21 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607105 - ||  || 26 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 607106 - ||  || 11 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 607107 - ||  || 20 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 607108 - ||  || 14 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607109 - ||  || 19 settembre 1998 || SDSS Collaboration
|-
| 607110 - ||  || 23 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 607111 - ||  || 1 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 607112 - ||  || 14 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 607113 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 607114 - ||  || 14 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 607115 - ||  || 14 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 607116 - ||  || 14 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 607117 - ||  || 15 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 607118 - ||  || 21 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 607119 - ||  || 13 gennaio 1999 || Anderson, J., Veillet, C.
|-
| 607120 - ||  || 12 gennaio 1999 || Anderson, J., Veillet, C.
|-
| 607121 - ||  || 10 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 607122 - ||  || 25 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 607123 - ||  || 7 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 607124 - ||  || 19 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607125 - ||  || 29 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607126 - ||  || 10 marzo 1999 || Spacewatch
|-
| 607127 - ||  || 18 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607128 - ||  || 30 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 607129 - ||  || 16 agosto 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 607130 - ||  || 12 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 607131 - ||  || 10 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607132 - ||  || 20 marzo 1999 || SDSS Collaboration
|-
| 607133 - ||  || 11 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 607134 - ||  || 27 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607135 - ||  || 14 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 607136 - ||  || 29 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607137 - ||  || 8 settembre 1999 || CSS
|-
| 607138 - ||  || 10 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 607139 - ||  || 6 giugno 1997 || Veillet, C.
|-
| 607140 - ||  || 21 settembre 1999 || Bell, G., Hug, G.
|-
| 607141 - ||  || 18 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 607142 - ||  || 3 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 607143 - ||  || 3 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 607144 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 607145 - ||  || 6 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 607146 - ||  || 6 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 607147 - ||  || 6 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 607148 - ||  || 6 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 607149 - ||  || 6 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 607150 - ||  || 7 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 607151 - ||  || 8 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 607152 - ||  || 30 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 607153 - ||  || 9 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 607154 - ||  || 10 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 607155 - ||  || 10 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 607156 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 607157 - ||  || 18 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 607158 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 607159 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 607160 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 607161 - ||  || 4 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 607162 - ||  || 6 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 607163 - ||  || 11 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 607164 - ||  || 3 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607165 - ||  || 4 dicembre 2012 || Spacewatch
|-
| 607166 - ||  || 10 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 607167 - ||  || 13 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607168 - ||  || 19 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 607169 - ||  || 12 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 607170 - ||  || 22 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607171 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 607172 - ||  || 11 febbraio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607173 - ||  || 17 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 607174 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 607175 - ||  || 8 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 607176 - ||  || 8 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607177 - ||  || 10 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 607178 - ||  || 25 febbraio 2018 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607179 - ||  || 13 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 607180 - ||  || 13 ottobre 1999 || SDSS Collaboration
|-
| 607181 - ||  || 13 ottobre 1999 || SDSS Collaboration
|-
| 607182 - ||  || 8 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 607183 - ||  || 31 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 607184 - ||  || 12 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 607185 - ||  || 14 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 607186 - ||  || 19 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 607187 - ||  || 19 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 607188 - ||  || 20 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 607189 - ||  || 25 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607190 - ||  || 19 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 607191 - ||  || 1 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 607192 - ||  || 23 febbraio 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607193 - ||  || 17 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 607194 - ||  || 9 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 607195 - ||  || 1 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 607196 - ||  || 10 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 607197 - ||  || 10 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 607198 - ||  || 14 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 607199 - ||  || 1 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 607200 - ||  || 2 novembre 1999 || Spacewatch
|}

607201-607300 

|-
| 607201 - ||  || 4 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 607202 - ||  || 5 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 607203 - ||  || 5 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 607204 - ||  || 17 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 607205 - ||  || 23 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607206 - ||  || 8 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 607207 - ||  || 14 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607208 - ||  || 17 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 607209 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607210 - ||  || 1 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 607211 - ||  || 30 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 607212 - ||  || 17 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 607213 - ||  || 8 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 607214 - ||  || 2 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 607215 - ||  || 7 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 607216 - ||  || 7 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 607217 - ||  || 14 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 607218 - ||  || 13 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 607219 - ||  || 14 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 607220 - ||  || 5 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 607221 - ||  || 12 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 607222 - ||  || 12 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 607223 - ||  || 12 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 607224 - ||  || 7 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 607225 - ||  || 5 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 607226 - ||  || 21 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 607227 - ||  || 29 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 607228 - ||  || 7 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 607229 - ||  || 6 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 607230 - ||  || 16 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 607231 - ||  || 16 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 607232 - ||  || 15 ottobre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607233 - ||  || 14 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607234 - ||  || 3 gennaio 2011 || CSS
|-
| 607235 - ||  || 14 dicembre 1999 || Spacewatch
|-
| 607236 - ||  || 8 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 607237 - ||  || 12 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 607238 - ||  || 29 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 607239 - ||  || 29 agosto 2009 || CSS
|-
| 607240 - ||  || 3 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607241 - ||  || 2 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607242 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 607243 - ||  || 29 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607244 - ||  || 28 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 607245 - ||  || 28 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 607246 - ||  || 28 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 607247 - ||  || 17 gennaio 2000 || Veillet, C.
|-
| 607248 - ||  || 27 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 607249 - ||  || 28 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 607250 - ||  || 5 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607251 - ||  || 30 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 607252 - ||  || 14 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 607253 - ||  || 12 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 607254 - ||  || 3 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607255 - ||  || 2 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 607256 - ||  || 30 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 607257 - ||  || 4 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 607258 - ||  || 5 febbraio 2000 || Kitt Peak
|-
| 607259 - ||  || 2 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 607260 - ||  || 3 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 607261 - ||  || 4 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 607262 - ||  || 4 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 607263 - ||  || 28 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 607264 - ||  || 6 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 607265 - ||  || 4 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 607266 - ||  || 11 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607267 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 607268 - ||  || 25 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607269 - ||  || 12 febbraio 2000 || SDSS Collaboration
|-
| 607270 - ||  || 25 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 607271 - ||  || 13 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607272 - ||  || 26 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 607273 - ||  || 27 settembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 607274 - ||  || 18 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607275 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 607276 - ||  || 11 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 607277 - ||  || 9 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607278 - ||  || 27 febbraio 2000 || Spacewatch
|-
| 607279 - ||  || 29 febbraio 2000 || LINEAR
|-
| 607280 - ||  || 3 marzo 2000 || LINEAR
|-
| 607281 - ||  || 14 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 607282 - ||  || 12 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607283 - ||  || 18 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 607284 - ||  || 25 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 607285 - ||  || 22 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 607286 - ||  || 30 gennaio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 607287 - ||  || 19 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 607288 - ||  || 19 marzo 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 607289 - ||  || 5 novembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607290 - ||  || 19 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 607291 - ||  || 18 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 607292 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 607293 - ||  || 30 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 607294 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 607295 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 607296 - ||  || 4 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607297 - ||  || 25 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 607298 - ||  || 2 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 607299 - ||  || 5 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 607300 - ||  || 7 aprile 2000 || Spacewatch
|}

607301-607400 

|-
| 607301 - ||  || 27 marzo 2000 || Spacewatch
|-
| 607302 - ||  || 5 aprile 2000 || LINEAR
|-
| 607303 - ||  || 14 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607304 - ||  || 5 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 607305 - ||  || 27 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 607306 - ||  || 27 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 607307 - ||  || 27 aprile 2000 || Spacewatch
|-
| 607308 - ||  || 21 marzo 2015 || CSS
|-
| 607309 - ||  || 24 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607310 - ||  || 1 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 607311 - ||  || 19 agosto 2001 || Cerro Tololo
|-
| 607312 - ||  || 9 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 607313 - ||  || 22 aprile 2015 || CSS
|-
| 607314 - ||  || 29 maggio 2000 || Spacewatch
|-
| 607315 - ||  || 30 luglio 2000 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 607316 - ||  || 27 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607317 - ||  || 4 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 607318 - ||  || 1 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 607319 - ||  || 31 luglio 2000 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 607320 - ||  || 11 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 607321 - ||  || 28 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607322 - ||  || 12 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 607323 - ||  || 1 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607324 - ||  || 26 agosto 2000 || Millis, R. L., Wasserman, L. H.
|-
| 607325 - ||  || 25 agosto 2000 || Millis, R. L., Wasserman, L. H.
|-
| 607326 - ||  || 25 agosto 2000 || Millis, R. L., Wasserman, L. H.
|-
| 607327 - ||  || 20 agosto 2000 || Spacewatch
|-
| 607328 - ||  || 31 agosto 2000 || Spacewatch
|-
| 607329 - ||  || 7 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 607330 - ||  || 2 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607331 - ||  || 26 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 607332 - ||  || 23 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 607333 - ||  || 27 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 607334 - ||  || 15 gennaio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 607335 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607336 - ||  || 11 novembre 2004 || Kitt Peak
|-
| 607337 - ||  || 20 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 607338 - ||  || 5 settembre 2000 || SDSS Collaboration
|-
| 607339 - ||  || 11 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 607340 - ||  || 14 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 607341 - ||  || 12 ottobre 2004 || Wasserman, L. H., Lovering, J. R.
|-
| 607342 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 607343 - ||  || 20 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 607344 - ||  || 21 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 607345 - ||  || 4 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 607346 - ||  || 30 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607347 - ||  || 24 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607348 - ||  || 16 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 607349 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 607350 - ||  || 17 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 607351 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 607352 - ||  || 12 giugno 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607353 - ||  || 15 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 607354 - ||  || 1 ottobre 2000 || LINEAR
|-
| 607355 - ||  || 7 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 607356 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 607357 - ||  || 27 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 607358 - ||  || 23 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 607359 - ||  || 17 settembre 2004 || LONEOS
|-
| 607360 - ||  || 26 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607361 - ||  || 23 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607362 - ||  || 9 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607363 - ||  || 1 ottobre 2000 || SDSS Collaboration
|-
| 607364 - ||  || 2 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607365 - ||  || 11 gennaio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 607366 - ||  || 24 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 607367 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 607368 - ||  || 7 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 607369 - ||  || 15 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607370 - ||  || 25 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 607371 - ||  || 28 novembre 2000 || Spacewatch
|-
| 607372 Colombounilanka ||  || 30 novembre 2000 || Samarasinha, N., Lauer, T.
|-
| 607373 - ||  || 17 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 607374 - ||  || 10 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 607375 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607376 - ||  || 12 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 607377 - ||  || 25 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607378 - ||  || 11 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607379 - ||  || 4 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 607380 - ||  || 9 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 607381 - ||  || 16 gennaio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 607382 - ||  || 17 novembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 607383 - ||  || 2 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 607384 - ||  || 15 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 607385 - ||  || 1 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 607386 - ||  || 21 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 607387 - ||  || 28 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 607388 - ||  || 21 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 607389 - ||  || 29 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 607390 - ||  || 20 dicembre 2000 || Becker, A., Wittman, D.
|-
| 607391 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 607392 - ||  || 26 settembre 2003 || NEAT
|-
| 607393 - ||  || 10 gennaio 2014 || Spacewatch
|-
| 607394 - ||  || 4 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 607395 - ||  || 12 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 607396 - ||  || 1 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 607397 - ||  || 12 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 607398 - ||  || 8 settembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 607399 - ||  || 25 novembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607400 - ||  || 21 gennaio 2012 || Spacewatch
|}

607401-607500 

|-
| 607401 - ||  || 30 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 607402 - ||  || 21 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 607403 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 607404 - ||  || 6 dicembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 607405 - ||  || 17 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 607406 - ||  || 19 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 607407 - ||  || 17 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 607408 - ||  || 9 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607409 - ||  || 18 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 607410 - ||  || 10 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607411 - ||  || 27 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607412 - ||  || 2 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 607413 - ||  || 27 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607414 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 607415 - ||  || 28 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607416 - ||  || 11 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 607417 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 607418 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 607419 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 607420 - ||  || 11 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 607421 - ||  || 16 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607422 - ||  || 28 marzo 2014 || CSS
|-
| 607423 - ||  || 21 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607424 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607425 - ||  || 26 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 607426 - ||  || 30 agosto 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607427 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 607428 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 607429 - ||  || 5 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607430 - ||  || 12 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 607431 - ||  || 6 dicembre 2015 || Kowalski, R. A.
|-
| 607432 - ||  || 13 giugno 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607433 - ||  || 28 gennaio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 607434 - ||  || 12 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607435 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607436 - ||  || 10 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607437 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 607438 - ||  || 14 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607439 - ||  || 19 maggio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 607440 - ||  || 17 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 607441 - ||  || 3 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607442 - ||  || 16 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 607443 - ||  || 19 marzo 2001 || Sheridan, E.
|-
| 607444 - ||  || 19 marzo 2001 || AMOS
|-
| 607445 - ||  || 26 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 607446 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 607447 - ||  || 20 marzo 2001 || AMOS
|-
| 607448 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 607449 - ||  || 25 febbraio 2001 || AMOS
|-
| 607450 - ||  || 21 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 607451 - ||  || 26 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 607452 - ||  || 16 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 607453 - ||  || 5 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607454 - ||  || 10 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607455 - ||  || 21 marzo 2001 || Kitt Peak
|-
| 607456 - ||  || 21 marzo 2001 || Kitt Peak
|-
| 607457 - ||  || 25 agosto 2003 || Cerro Tololo
|-
| 607458 - ||  || 21 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 607459 - ||  || 21 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 607460 - ||  || 21 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 607461 - ||  || 26 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607462 - ||  || 20 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 607463 - ||  || 28 agosto 2006 || CSS
|-
| 607464 - ||  || 21 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 607465 - ||  || 24 agosto 2003 || Cerro Tololo
|-
| 607466 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607467 - ||  || 23 ottobre 2003 || Wasserman, L. H., Trilling, D. E.
|-
| 607468 - ||  || 16 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607469 - ||  || 23 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 607470 - ||  || 22 marzo 2001 || Kitt Peak
|-
| 607471 - ||  || 20 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607472 - ||  || 30 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 607473 - ||  || 15 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 607474 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 607475 - ||  || 17 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607476 - ||  || 29 marzo 2001 || AMOS
|-
| 607477 - ||  || 9 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607478 - ||  || 10 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 607479 - ||  || 17 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 607480 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 607481 - ||  || 31 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 607482 - ||  || 28 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607483 - ||  || 1 aprile 2014 || Spacewatch
|-
| 607484 - ||  || 18 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 607485 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 607486 - ||  || 10 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607487 - ||  || 24 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 607488 - ||  || 15 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 607489 - ||  || 26 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 607490 - ||  || 26 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 607491 - ||  || 24 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607492 - ||  || 25 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607493 - ||  || 20 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 607494 - ||  || 1 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 607495 - ||  || 20 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 607496 - ||  || 2 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 607497 - ||  || 19 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607498 - ||  || 15 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 607499 - ||  || 24 dicembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 607500 - ||  || 9 febbraio 2005 || Spacewatch
|}

607501-607600 

|-
| 607501 - ||  || 22 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 607502 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 607503 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 607504 - ||  || 14 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607505 - ||  || 28 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 607506 - ||  || 22 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 607507 - ||  || 11 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607508 - ||  || 24 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607509 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 607510 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607511 - ||  || 13 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 607512 - ||  || 16 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607513 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 607514 - ||  || 13 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 607515 - ||  || 23 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 607516 - ||  || 10 aprile 2008 || CSS
|-
| 607517 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607518 - ||  || 18 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607519 - ||  || 2 novembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607520 - ||  || 28 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 607521 - ||  || 3 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 607522 - ||  || 21 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 607523 - ||  || 9 agosto 2013 || Spacewatch
|-
| 607524 - ||  || 12 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 607525 - ||  || 8 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607526 - ||  || 24 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 607527 - ||  || 22 maggio 2001 || Elliot, J. L., Wasserman, L. H.
|-
| 607528 - ||  || 27 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 607529 - ||  || 8 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607530 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 607531 - ||  || 28 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 607532 - ||  || 28 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607533 - ||  || 17 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 607534 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 607535 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 607536 - ||  || 15 agosto 2001 || AMOS
|-
| 607537 - ||  || 14 agosto 2001 || AMOS
|-
| 607538 - ||  || 11 luglio 2001 || NEAT
|-
| 607539 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 607540 - ||  || 24 agosto 2001 || AMOS
|-
| 607541 - ||  || 23 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 607542 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 607543 - ||  || 20 agosto 2001 || Cerro Tololo
|-
| 607544 - ||  || 23 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 607545 - ||  || 11 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 607546 - ||  || 5 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 607547 - ||  || 27 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 607548 - ||  || 21 ottobre 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607549 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 607550 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 607551 - ||  || 12 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 607552 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 607553 - ||  || 27 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 607554 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 607555 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 607556 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 607557 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 607558 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 607559 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 607560 - ||  || 24 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 607561 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 607562 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 607563 - ||  || 18 settembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 607564 - ||  || 28 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 607565 - ||  || 28 settembre 2001 || NEAT
|-
| 607566 - ||  || 7 agosto 2013 || Spacewatch
|-
| 607567 - ||  || 23 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 607568 - ||  || 2 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607569 - ||  || 7 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 607570 - ||  || 24 maggio 2001 || Elliot, J. L., Wasserman, L. H.
|-
| 607571 - ||  || 3 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607572 - ||  || 15 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 607573 - ||  || 1 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607574 - ||  || 18 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 607575 - ||  || 9 agosto 2013 || Spacewatch
|-
| 607576 - ||  || 15 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 607577 - ||  || 11 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 607578 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 607579 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 607580 - ||  || 24 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 607581 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 607582 - ||  || 28 settembre 2001 || NEAT
|-
| 607583 - ||  || 13 luglio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607584 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 607585 - ||  || 23 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 607586 - ||  || 20 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 607587 - ||  || 18 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 607588 - ||  || 21 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 607589 - ||  || 27 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 607590 - ||  || 29 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 607591 - ||  || 31 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607592 - ||  || 25 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607593 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 607594 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 607595 - ||  || 29 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 607596 - ||  || 13 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 607597 - ||  || 4 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607598 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 607599 - ||  || 9 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 607600 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|}

607601-607700 

|-
| 607601 - ||  || 23 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 607602 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607603 - ||  || 29 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607604 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 607605 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 607606 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 607607 - ||  || 8 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 607608 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 607609 - ||  || 16 luglio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 607610 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 607611 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 607612 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 607613 - ||  || 10 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607614 - ||  || 14 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607615 - ||  || 6 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 607616 - ||  || 13 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 607617 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 607618 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 607619 - ||  || 29 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 607620 - ||  || 7 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 607621 - ||  || 13 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 607622 - ||  || 23 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607623 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 607624 - ||  || 18 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 607625 - ||  || 13 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607626 - ||  || 2 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 607627 - ||  || 12 gennaio 2002 || Boattini, A., Bernardi, F.
|-
| 607628 - ||  || 21 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 607629 - ||  || 16 aprile 2013 || Spacewatch
|-
| 607630 - ||  || 6 marzo 2008 || Bickel, W.
|-
| 607631 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 607632 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 607633 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 607634 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 607635 - ||  || 13 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 607636 - ||  || 1 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 607637 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 607638 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 607639 - ||  || 6 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 607640 - ||  || 19 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 607641 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 607642 - ||  || 1 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607643 - ||  || 8 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 607644 - ||  || 4 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 607645 - ||  || 7 novembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 607646 - ||  || 1 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 607647 - ||  || 27 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607648 - ||  || 19 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607649 - ||  || 27 gennaio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 607650 - ||  || 23 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 607651 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 607652 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 607653 - ||  || 8 febbraio 2002 || Millis, R. L., Buie, M. W.
|-
| 607654 - ||  || 15 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607655 - ||  || 13 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 607656 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607657 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 607658 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 607659 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 607660 - ||  || 14 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 607661 - ||  || 13 febbraio 2002 || SDSS Collaboration
|-
| 607662 - ||  || 29 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 607663 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 607664 - ||  || 14 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 607665 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 607666 - ||  || 7 febbraio 2002 || Millis, R. L., Buie, M. W.
|-
| 607667 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 607668 - ||  || 5 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 607669 - ||  || 13 febbraio 2002 || SDSS Collaboration
|-
| 607670 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 607671 - ||  || 7 giugno 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 607672 - ||  || 13 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607673 - ||  || 2 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607674 - ||  || 21 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607675 - ||  || 22 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 607676 - ||  || 12 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 607677 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 607678 - ||  || 13 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 607679 - ||  || 18 marzo 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 607680 - ||  || 12 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 607681 - ||  || 29 settembre 2008 || CSS
|-
| 607682 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 607683 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 607684 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 607685 - ||  || 18 marzo 2002 || Buie, M. W., Trilling, D. E.
|-
| 607686 - ||  || 18 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 607687 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 607688 - ||  || 21 gennaio 2014 || Spacewatch
|-
| 607689 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 607690 - ||  || 5 aprile 2002 || Hug, G.
|-
| 607691 - ||  || 12 aprile 2002 || AMOS
|-
| 607692 - ||  || 7 aprile 2002 || Bickel, W.
|-
| 607693 - ||  || 23 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 607694 - ||  || 13 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 607695 - ||  || 2 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 607696 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 607697 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 607698 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 607699 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 607700 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|}

607701-607800 

|-
| 607701 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 607702 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 607703 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 607704 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 607705 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 607706 - ||  || 24 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607707 - ||  || 26 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607708 - ||  || 5 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607709 - ||  || 4 aprile 2002 || AMOS
|-
| 607710 - ||  || 19 settembre 2009 || CSS
|-
| 607711 - ||  || 1 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 607712 - ||  || 9 ottobre 2004 || NEAT
|-
| 607713 - ||  || 11 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 607714 - ||  || 12 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 607715 - ||  || 1 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 607716 - ||  || 11 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607717 - ||  || 9 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 607718 - ||  || 25 agosto 2003 || NEAT
|-
| 607719 - ||  || 3 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 607720 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 607721 - ||  || 20 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 607722 - ||  || 27 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 607723 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 607724 - ||  || 28 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 607725 - ||  || 20 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 607726 - ||  || 11 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607727 - ||  || 25 luglio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607728 - ||  || 8 maggio 2013 || Gerke, V.
|-
| 607729 - ||  || 6 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 607730 - ||  || 4 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 607731 - ||  || 27 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 607732 - ||  || 4 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 607733 - ||  || 27 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607734 - ||  || 10 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 607735 - ||  || 7 aprile 2002 || Cerro Tololo
|-
| 607736 - ||  || 29 luglio 2013 || OAM Observatory
|-
| 607737 - ||  || 5 maggio 2002 || NEAT
|-
| 607738 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 607739 - ||  || 4 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 607740 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 607741 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 607742 - ||  || 12 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 607743 - ||  || 6 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 607744 - ||  || 16 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607745 - ||  || 23 settembre 2003 || NEAT
|-
| 607746 - ||  || 30 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 607747 - ||  || 16 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 607748 - ||  || 16 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 607749 - ||  || 9 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 607750 - ||  || 8 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 607751 - ||  || 8 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 607752 - ||  || 22 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 607753 - ||  || 29 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 607754 - ||  || 29 ottobre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 607755 - ||  || 19 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 607756 - ||  || 17 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 607757 - ||  || 17 maggio 2002 || NEAT
|-
| 607758 - ||  || 15 giugno 2002 || Spacewatch
|-
| 607759 - ||  || 24 febbraio 2006 || CSS
|-
| 607760 - ||  || 14 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607761 - ||  || 24 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 607762 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 607763 - ||  || 3 giugno 2002 || NEAT
|-
| 607764 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 607765 - ||  || 18 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 607766 - ||  || 23 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607767 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 607768 - ||  || 9 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 607769 - ||  || 2 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607770 - ||  || 12 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 607771 - ||  || 8 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607772 - ||  || 21 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607773 - ||  || 28 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607774 - ||  || 26 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607775 - ||  || 19 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607776 - ||  || 11 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607777 - ||  || 17 giugno 2002 || NEAT
|-
| 607778 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 607779 - ||  || 12 giugno 2002 || NEAT
|-
| 607780 - ||  || 13 luglio 2002 || NEAT
|-
| 607781 - ||  || 3 luglio 2002 || NEAT
|-
| 607782 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 607783 - ||  || 5 luglio 2002 || NEAT
|-
| 607784 - ||  || 4 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607785 - ||  || 2 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607786 - ||  || 2 febbraio 2005 || CSS
|-
| 607787 - ||  || 2 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607788 - ||  || 16 agosto 2009 || CSS
|-
| 607789 - ||  || 1 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 607790 - ||  || 9 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 607791 - ||  || 26 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607792 - ||  || 30 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607793 - ||  || 13 agosto 2013 || Spacewatch
|-
| 607794 - ||  || 22 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607795 - ||  || 19 dicembre 2003 || LINEAR
|-
| 607796 - ||  || 27 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 607797 - ||  || 6 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 607798 - ||  || 13 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 607799 - ||  || 17 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 607800 - ||  || 12 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|}

607801-607900 

|-
| 607801 - ||  || 20 luglio 2002 || NEAT
|-
| 607802 - ||  || 18 luglio 2002 || NEAT
|-
| 607803 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 607804 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607805 - ||  || 3 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607806 - ||  || 19 ottobre 2007 || CSS
|-
| 607807 - ||  || 14 ottobre 2007 || CSS
|-
| 607808 - ||  || 12 ottobre 2006 || NEAT
|-
| 607809 - ||  || 1 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 607810 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607811 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607812 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607813 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607814 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607815 - ||  || 20 luglio 2002 || NEAT
|-
| 607816 - ||  || 9 agosto 2002 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 607817 - ||  || 11 agosto 2002 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 607818 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607819 - ||  || 13 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607820 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607821 - ||  || 21 luglio 2002 || NEAT
|-
| 607822 - ||  || 3 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607823 - ||  || 21 novembre 2003 || Kitt Peak
|-
| 607824 - ||  || 9 febbraio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607825 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607826 - ||  || 12 agosto 2002 || AMOS
|-
| 607827 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607828 - ||  || 11 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 607829 - ||  || 14 dicembre 2004 || CINEOS
|-
| 607830 - ||  || 26 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607831 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607832 - ||  || 11 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607833 - ||  || 16 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607834 - ||  || 12 agosto 2002 || AMOS
|-
| 607835 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607836 - ||  || 25 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607837 - ||  || 3 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 607838 - ||  || 17 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 607839 - ||  || 18 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 607840 - ||  || 9 marzo 2011 || CSS
|-
| 607841 - ||  || 5 marzo 2009 || Siding Spring Survey
|-
| 607842 - ||  || 2 dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 607843 - ||  || 22 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607844 - ||  || 24 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607845 - ||  || 8 giugno 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607846 - ||  || 19 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 607847 - ||  || 12 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 607848 - ||  || 29 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607849 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607850 - ||  || 12 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607851 - ||  || 3 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607852 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607853 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607854 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607855 - ||  || 20 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607856 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607857 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 607858 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607859 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607860 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607861 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607862 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607863 - ||  || 19 novembre 2003 || NEAT
|-
| 607864 - ||  || 12 agosto 2002 || AMOS
|-
| 607865 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607866 - ||  || 3 dicembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 607867 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607868 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607869 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607870 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607871 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607872 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607873 - ||  || 6 luglio 2002 || Spacewatch
|-
| 607874 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 607875 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607876 - ||  || 25 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607877 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607878 - ||  || 16 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607879 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 607880 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607881 - ||  || 4 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 607882 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607883 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607884 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 607885 - ||  || 17 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 607886 - ||  || 3 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607887 - ||  || 2 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 607888 - ||  || 13 maggio 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 607889 - ||  || 20 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607890 - ||  || 29 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607891 - ||  || 14 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 607892 - ||  || 11 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607893 - ||  || 9 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607894 - ||  || 1 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607895 - ||  || 10 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 607896 - ||  || 15 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 607897 - ||  || 30 luglio 2008 || Spacewatch
|-
| 607898 - ||  || 21 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607899 - ||  || 18 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 607900 - ||  || 30 marzo 2011 || Pan-STARRS 1
|}

607901-608000 

|-
| 607901 - ||  || 12 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607902 - ||  || 16 ottobre 2006 || CSS
|-
| 607903 - ||  || 22 ottobre 2006 || CSS
|-
| 607904 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 607905 - ||  || 8 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607906 - ||  || 21 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 607907 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607908 - ||  || 16 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 607909 - ||  || 4 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607910 - ||  || 5 giugno 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 607911 - ||  || 21 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 607912 - ||  || 19 settembre 2011 || CSS
|-
| 607913 - ||  || 15 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 607914 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 607915 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 607916 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 607917 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 607918 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 607919 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 607920 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 607921 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 607922 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 607923 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 607924 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 607925 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 607926 - ||  || 15 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 607927 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 607928 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 607929 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607930 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607931 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 607932 - ||  || 9 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 607933 - ||  || 9 settembre 2002 || AMOS
|-
| 607934 - ||  || 9 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 607935 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 607936 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 607937 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 607938 - ||  || 10 ottobre 2002 || SDSS Collaboration
|-
| 607939 - ||  || 29 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 607940 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607941 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 607942 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607943 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607944 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 607945 - ||  || 9 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 607946 - ||  || 20 luglio 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 607947 - ||  || 18 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 607948 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607949 - ||  || 28 gennaio 2006 || CSS
|-
| 607950 - ||  || 30 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607951 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 607952 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 607953 - ||  || 29 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 607954 - ||  || 18 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 607955 - ||  || 4 febbraio 2011 || CSS
|-
| 607956 - ||  || 4 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 607957 - ||  || 9 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 607958 - ||  || 29 giugno 2011 || Spacewatch
|-
| 607959 - ||  || 10 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 607960 - ||  || 1 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 607961 - ||  || 22 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 607962 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 607963 - ||  || 30 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607964 - ||  || 14 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 607965 - ||  || 8 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607966 - ||  || 31 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607967 - ||  || 27 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 607968 - ||  || 8 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 607969 - ||  || 9 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607970 - ||  || 20 ottobre 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607971 - ||  || 23 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607972 - ||  || 12 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 607973 - ||  || 7 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 607974 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 607975 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 607976 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 607977 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 607978 - ||  || 29 settembre 2002 || AMOS
|-
| 607979 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 607980 - ||  || 19 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 607981 - ||  || 19 settembre 2011 || CSS
|-
| 607982 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 607983 - ||  || 3 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 607984 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 607985 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 607986 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 607987 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 607988 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 607989 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 607990 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 607991 - ||  || 10 settembre 2002 || AMOS
|-
| 607992 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 607993 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 607994 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 607995 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 607996 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 607997 - ||  || 30 settembre 2002 || AMOS
|-
| 607998 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 607999 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 608000 - ||  || 8 ottobre 2002 || NEAT
|}

Collegamenti esterni 
 

0607001